Cornwall är en enhetskommun i Cornwall ceremoniellt grevskap i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Cornwall gränsar till Devon.

Cornwall delas in i:
 Tresmeer
 Breage
 Deviock
 Falmouth
 Millbrook
 Torpoint
 St. Winnow
 Tremaine
 Camelford
 Cardinham
 Altarnun
 Blisland
 Carn Brea
 Chacewater
 Cury
 Davidstow
 Gerrans
 Gwinear-Gwithian
 Kea
 Ladock
 Laneast
 Lanhydrock
 Lanivet
 Lanner
 Lanteglos
 Lewannick
 Lezant
 Linkinhorne
 Ludgvan
 Luxulyan
 Marazion
 Mawgan-in-Meneage
 Mawnan
 St. Austell Bay
 Mylor
 North Hill
 North Tamerton
 Padstow
 Pentewan Valley
 Perranzabuloe
 Pillaton
 Sheviock
 St. Allen
 St. Breward
 St. Endellion
 St. Ewe
 St. Goran
 St. Hilary
 St. Ive and Pensilva
 St. Just-in-Roseland
 St. Kew
 St. Neot
 St. Wenn
 Tintagel
 Treneglos
 Wadebridge
 Week St. Mary
 Carlyon
 Crowan
 Liskeard
 St. Enoder
 St. Michael's Mount
 Trevalga
 Boyton
 Budock
 Callington
 Calstock
 Antony
 Boconnoc
 Botusfleming
 Constantine
 Cubert
 Gweek
 Illogan
 Kenwyn
 Landrake with St. Erney
 Lanreath
 Mabe
 Manaccan
 St Austell
 Otterham
 Paul
 Poundstock
 Redruth
 Roche
 St. Breock
 St. Ervan
 St. Eval
 St Keyne and Trewidland
 St. Martin-in-Meneage
 St. Merryn
 St. Newlyn East
 St. Pinnock
 St. Stephens By Launceston Rural
 St. Veep
 Towednack
 Treverbyn
 Whitstone
 Zennor
 Bude-Stratton
 Colan
 Feock
 Fowey
 Germoe
 Grampound with Creed
 Gwennap
 Hayle
 Helston
 Lanlivery
 Launcells
 Lostwithiel
 Maker-with-Rame
 Marhamchurch
 Menheniot
 Michaelstow
 Morvah
 Morwenstow
 Pelynt
 Penryn
 Penzance
 Perranarworthal
 Philleigh
 Probus
 Saltash
 North Petherwin
 St. Agnes
 St. Anthony-in-Meneage
 St. Clement
 St. Clether
 St. Dominick
 St. Germans
 St. Issey
 St. Just
 St. Keverne
 St. Minver Lowlands
 St. Sampson
 St. Teath
 St. Tudy
 Trewen
 Veryan
 Warleggan
 Werrington
 Tregoney
 Withiel
 Forrabury and Minster
 Gunwalloe
 Wendron
 Kilkhampton
 Ruanlanihorne
 St. Stephen-in-Brannel
 Stithians
 Dobwalls
 Porthleven
 St. Buryan
 St. Dennis
 Braddock
 Truro
 Tywardreath and Par
 St. Mabyn
 Camborne
 Advent
 Bodmin
 Carharrack
 Crantock
 Cuby
 Duloe
 Egloshayle
 Egloskerry
 Grade-Ruan
 Helland
 Jacobstow
 Landewednack
 Landulph
 Lansallos
 Launceston
 Lawhitton Rural
 Lesnewth
 Looe
 Madron
 Mawgan-in-Pydar
 Mevagissey
 Morval
 Mullion
 Newquay
 North Petherwin
 Perranuthnoe
 Portreath
 Quethiock
 Sancreed
 Sennen
 Sithney
 South Hill
 St. Blaise
 St. Cleer
 St. Columb Minor
 St. Day
 St. Erme
 St. Erth
 St. Gennys
 Ponsanooth
 St. Ives
 St. John
 St Juliot
 St. Levan
 St. Martin-by-Looe
 St. Mellion
 St. Mewan
 St. Michael Caerhays
 St. Michael Penkevil
 St. Minver Highlands
 St. Thomas the Apostle Rural
 Stokeclimsland
 Warbstow

Följande samhällen finns i Cornwall:

 St Austell
 Camborne
 Falmouth
 Truro
 Penzance
 Newquay
 Saltash
 Bodmin
 St. Ives
 Helston
 Par
 Torpoint
 Liskeard
 Hayle
 Penryn
 Launceston
 Wadebridge
 Bude
 Perranzabuloe
 Looe
 Callington
 Altarnun
 Porthleven
 St Columb Major
 Breage
 Perranporth
 Gunnislake
 St Agnes
 Lostwithiel
 Padstow
 Bugle
 Flexbury
 Mevagissey
 St Stephen
 St Dennis
 Fowey
 Mullion
 Probus
 Tintagel
 Roche
 Camelford
 Pensilva
 Chacewater
 Budock Water
 Portscatho
 Marazion
 Polzeath
 Cubert
 Lewannick
 Landewednack
 Veryan
 North Petherwin
 Poundstock
 Sennen
 Boscastle
 Mousehole
 Lezant
 St Day
 Flushing
 North Petherwin
 Grampound
 Cardinham
 Sancreed
 Gweek
 Warbstow
 Antony
 Pillaton
 Egloshayle
 St Levan
 Quethiock
 Boyton
 Devoran
 Towednack
 Withiel
 Tresmeer
 Paul
 Lawhitton
 Braddock
 Zennor
 Trewen

I övrigt finns följande i Cornwall:

 Bukter:
 Booby's Bay (en vik)
 Cawsand Bay (en vik)
 Constantine Bay (en vik)
 Daymer Bay (en vik)
 Falmouth Bay (en vik)
 Gerrans Bay (en vik)
 Looe Bay (en vik)
 Mevagissey Bay (en vik)
 Mount's Bay (en vik)
 St Austell Bay (en vik)
 St Ives Bay (en vik)
 Veryan Bay (en vik)
 Whitsand Bay (en vik)
 Vattendrag:
 Red River (ett vattendrag)
 River Hayle (ett vattendrag)
 River Menalhyl (ett vattendrag)
 St Austell River (ett vattendrag)
 Insjöar:
 The Loe (en sjö)
 Stränder:
 Buckator Beach (en strand)
 Chapel Porth Beach (en strand)
 Gylly Beach (en strand)
 Hemmick Beach (en strand)
 Lansallos Beach (en strand)
 Pendower (en strand)
 Perranporth Beach (en strand)
 Porthchapel Beach (en strand)
 Porthcurno Beach (en strand)
 Porthgwarra Beach (en strand)
 Sennen Cove (en strand)
 Swanpool Beach (en strand)
 Tregantle Beach (en strand)
 Vault Beach (en strand)
 Klippformationer:
 Longships (klippor)
 Peak Rock (en klippa)
 Shark's Fin (en klippa)
 Kullar:
 Brown Willy (en kulle)
 Caradon Hill (en kulle)
 Carne Beacon (en kulle)
 Castle an Dinas (en kulle)
 Chapel Hill (en kulle)
 Fox Tor (en kulle)
 Goonhilly Downs (en kulle)
 St Breock Downs (en kulle)
 Tregonning Hill (en kulle)
 Halvöar:
 Aire Point (en udde)
 Butts Point (en udde)
 Cape Cornwall (en udde)
 Chynhalls Point (en udde)
 Clodgy Point (en udde)
 Greeb Point (en udde)
 Gwennap Head (en udde)
 Hard Head (en udde)
 Kelsey Head (en udde)
 Land's End (en udde)
 Lizard Point (en udde)
 Lowland Point (en udde)
 Manacle Point (en udde)
 Nare Head (en udde)
 Nare Point (en udde)
 Pedngwinian Point (en udde)
 Pendennis Point (en udde)
 Penhale Point (en udde)
 Penlee Point (en udde)
 Pentire Point (en udde)
 Pentire Point West (en udde)
 Porthkerris Point (en udde)
 Rill Point (en udde)
 Towan Head (en udde)
 Dalar:
 Kennal Valley (en dal)
 Berg:
 Kilmar Tor (ett berg)
 Kit Hill (ett berg)
 Rough Tor (ett berg)
 Rev:
 Hand Deeps (ett rev)

Källor

Externa länkar

Englands enhetskommuner
Cornwall